Vilém II. Nizozemský (; 6. prosinec 1792 v Haagu – 17. březen 1849 v Tilburgu) byl mezi léty 1840–1849 nizozemský král, lucemburský velkovévoda a limburský vévoda. Jako následník nizozemského trůnu nesl v letech 1815–1840 titul kníže oranžský. Pocházel z oranžsko-nasavské dynastie.

Jeho rodiči byli král Vilém I. a jeho manželka Vilemína. Jeho mladší sestrou pak princezna Marianna Oranžská, bratrem princ Frederik Nizozemský. Jeho starší sestra Pauline zemřela jako šestiletá v roce 1806, další dva bratři se narodili mrtví.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nizozemští králové
Lucemburští velkovévodové
Limburští vévodové
Oranžsko-nasavská dynastie
Oranžská knížata
Nizozemští princové
Protestantští panovníci
Pohřbení v Královské hrobce v Nieuwe Kerk v Delftu
Narození v roce 1792
Úmrtí v roce 1849
Muži
Narození 6. prosince
Úmrtí 17. března
Narození v Haagu
Britští maršálové
Nizozemští panovníci
Rytíři velkokříže Řádu lázně
LGBT panovníci
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Oranžsko-nasavští princové